Les Cinq Chemins (Kwaadieper), een gehucht in de Franse gemeente Kwaadieper
 Les Cinq Chemins (Oostkappel), een gehucht in de Franse gemeente Oostkappel